Камери:

 «Камери»  — муниципальный театр в Тель-Авиве.
 Камери — коммуна в Италии.